Кубок Узбекистана по футболу 2013 года — футбольный турнир, в котором участвовали 38 профессиональных клубов.

Проводился по системе с выбыванием, начиная с 1-го раунда. Финальный матч состоялся 25 сентября 2013 года на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте между ташкентским «Бунёдкором» и каршинским «Насафом». Обладателем Кубка в 4-й раз (во 2-й подряд) стал «Бунёдкор».

Первый раунд

Второй раунд

Турнирная сетка

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Федерация футбола Узбекистана
 Профессиональная футбольная лига Узбекистана
 
 

2013
Спорт в Узбекистане в 2013 году
Футбол в Азии в 2013 году
Национальные футбольные кубки в сезоне 2013